
Клино́к — многозначный термин:
 Клинок — боевая часть холодного оружия.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Клинок — деревня в Червенском районе Минской области.

Россия 
 Клинок — деревня в Выгоничском районе Брянской области.
 Клинок — деревня в Жирятинскоме сельском поселении Жирятинского района Брянской области.
 Клинок — село в Воробейнскоме сельском поселении Жирятинского района Брянской области.
 Клинок — посёлок в Красногвардейском районе Оренбургской области.
 Клинок — деревня в Ухоловском районе Рязанской области.

Другое 

 Клинок — кладбище в Смоленске.
 «Клинок» — экспортное название ЗРК «Кинжал».